USS Barnegat (benannt nach der Barnegat Bay (New Jersey)) war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy:

 USS Barnegat (SP-1232), ursprünglich Luckenbach Tug No. 1, Schlepper von 1891 
 USS Barnegat (AVP-10), 1939 bis 1941 gebauter Seeflugzeugtender, Typschiff der Barnegat-Klasse

Barnegat